Sudionici i ljestvice hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 2003./04.

Centar 

 Izvori:  
 30 godina KK "Novska"

Povezani članci  
 A-1 liga 2003./04.
 A-2 liga 2003./04.
 Kup Krešimira Ćosića 2003./04.

Vanjske poveznice

Izvori  
 

  

2003-04
m-3-B-1